Jessen kan syfta på:

Orter 
 Jessen (Elster) – stad i Sachsen-Anhalt, Tyskland.
 Landkreis Jessen – tidigare distrikt i Tyskland.
 Jessen – det tyska namnet för stadsdelen Jasionna i Jasień, Polen.

Personer 
 Axel Hans Jessen, dansk geolog
 Carl Wilhelm Jessen, dansk sjöofficer
 Edwin Jessen, dansk språkforskare
 Frantz von Jessen, dansk tidningsman
 Gerhard Jessen, dansk skådespelare
 Ida Jessen, dansk författare
 Jens Jessen, nordslesvigsk publicist och politiker
 Jens Jessen (professor), tysk  nationalekonom
 Juliane Marie Jessen, dansk författare
 Peter Willers Jessen, tysk  psykiater